Svinica ist Ortsname von
Svinica (Kroatien)
Svinica (Slowakei)
Weiteres
Świnica (slowakisch Svinica), Berg in der Hohen Tatra an der Grenze Polen-Slowakei
Siehe auch:
Świdnica